Grimaud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Grimaud, une commune française, située dans le département du Var
 Port Grimaud, une cité lacustre située sur la commune de Grimaud.
 Grimaud, une rivière varoise.

Patronyme 

 Antoine-Émile Grimaud (1821-1855), peintre français ;
 Arthur Grimaud (1784-1869), peintre français ;
 Baptiste-Paul Grimaud (1817-1899), créateur de la fabrique de cartes à jouer Grimaud, aujourd'hui intégrée au groupe France Cartes ;
 Dominique Grimaud (1950-), musicien pop français ;
 Émile Grimaud (1831-1901), historien, prosateur et poète français ;
 Ernest Grimaud (1888-1970), homme politique français, député des Hautes-Alpes ;
 François Grimaud (1740-1820), officier français ;
 Hélène Grimaud (1969-), pianiste française ;
 Henri-Louis Grimaud (1901-1981), homme politique français, député de l'Isère ; 
 Jean Grimaud (1909-1993), député français du Morbihan ; 
 Jean Charles Marguerite Guillaume de Grimaud (1750-1799), médecin français ;
 Joseph Grimaud (1836-1914), homme politique français, député des Hautes-Alpes ;
 Lucien Grimaud (1909-1993), journaliste et écrivain français ;
 Maurice Grimaud (1913-2009), haut fonctionnaire français, préfet de police de Paris en mai 68 ;
 Maurice Grimaud (1902-1977), homme politique français, député de la Loire-Inférieure.
 Yvette Grimaud (1920-2012), pianiste et ethnomusicologue française.

Littérature 
 Grimaud est le surnom donné par Alexandre Dumas au laquais d'Athos dans Les Trois Mousquetaires.
 Michel Grimaud est le pseudonyme collectif de Marcelle Perriod et Jean-Louis Fraysse

Étymologie 
Le nom Grimaud vient d'un prénom médiéval d'origine germanique, Grimoald (en latin Grimoaldus, du germanique Grimwald).

Divers 
 Groupe Grimaud, société spécialiste de la sélection génétique animale
 Grimaud, fabrique de cartes à jouer

Références 

Patronyme français